ASI puede referirse a:

 Agencia Espacial Italiana
 Agencia Espacial Iraní
 Agencia Espacial de Israel
 Abuso Sexual Infantil
 Análisis del Sistema de Información, un proceso de la metodología MÉTRICA
 Asi, una serie de televisión turca. 
 Alianza Social Independiente, movimiento político colombiano.

Siglas